IDEC Sport Racing, écurie de sport automobile française
 le  trimaran IDEC rebaptisé en 2003, anciennement Poulain lancé en 1986
 le  maxi-trimaran IDEC, lancé en 2007
 le  maxi-trimaran IDEC Sport rebaptisé en 2015, anciennement Groupama 3 lancé en 2006
 Biogen, anciennement Biogen Idec, entreprise américaine de biotechnologie
 IDEC Corporation, fabricant japonais de produits d'automatisation et de contrôle
 Infirmier ou infirmière de coordination

Notes et références